Ойген Ли «Джин» Дэвис (); ) — американский борец вольного стиля, бронзовый призёр Олимпийских игр, серебряный призёр розыгрыша Кубка мира  .

Биография 

Родился в 1945 году. Первые уроки борьбы взял у брата, который позднее оплатил ему дорогу в борцовский лагерь. Как вспоминал сам борец, который однажды запустил вилами в брата «Я думаю, он сделал это для собственной безопасности». 

Учился в старшей школе Миссулы Missoula County High; в это время стал чемпионом Западной конференции AAU. Во время обучения в Оклахомском университете был третьим на чемпионате США среди студентов по версии NCAA (1965) и чемпионом США (1966) 

В 1971 году занял четвёртое место на чемпионате мира в полулёгком весе. 

В 1972 году на Олимпийских играх выступал в соревнованиях по вольной борьбе в полулёгком весе, выиграв одну и проиграв две встречи, из турнира выбыл

См. таблицу турнира. 

В 1974 и 1975 году становился регулярным чемпионом США по версии AAU. В 1974 году был шестым на чемпионате мира в лёгком весе. В 1976 году стал серебряным призёром розыгрыша Кубка мира в лёгком весе.  

В 1976 году на Олимпийских играх выступал в соревнованиях по вольной борьбе в полулёгком весе, и сумел завоевать бронзовую медаль Олимпийских игр

См. таблицу турнира. 

После игр 1976 года оставил большой спорт и стал тренером. 

В течение 44 лет работал в христианской спортивной организации Athletes-in-Action, в том числе, возглавлял её . 

Живёт в Колорадо-Спрингс.

Примечания

Ссылки 
 

Борцы США
Бронзовые призёры летних Олимпийских игр 1976 года
Борцы на летних Олимпийских играх 1972 года
Борцы на летних Олимпийских играх 1976 года
Борцы полулёгкого веса
Борцы лёгкого веса